Adolf Ziegler – pittore tedesco
 Adolf Ziegler – giudice svizzero
 Adolf Ziegler – politico tedesco
 Adolf Ziegler – attore tedesco
 Adolf Wilhelm Ziegler – teologo e storico del cristianesimo tedesco